Peine de Venus puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erodium cicutarium; o
 el nombre común de la planta Scandix pecten-veneris.